Atletika na Poletnih olimpijskih igrah 1992. Tekmovanja so potekala v štiriindvajsetih disciplinah za moške  in devetnajstih za ženske med 31. julijem in 9. avgustom 1992 v Barceloni, udeležilo se jih je 1725 atletov iz 156-ih držav.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Viri

 Mednarodni olimpijski komite
 Tekmovanja na sports-reference.com 

1992
Športi Poletnih olimpijskih iger 1992